La Gira Por el camino del Sol es la segunda que realizó la banda de heavy metal argentino Rata Blanca. Se realizó para presentar el segundo disco, Magos, espadas y rosas. Comenzó el 14 de julio de 1990 y terminó el 22 de septiembre de 1991. Esta gira se llama así en honor a una de las canciones del segundo álbum de la banda, El camino del Sol. En esta gira, lo más importante fue la presentación oficial del disco en Obras, donde volvieron a tocar en agosto y septiembre de ese año. Se realizaron 130 conciertos. Esta gira los llevó por toda la Argentina durante 1991. Esta fue la gira más larga de la banda. Cabe destacar que en agosto de 1990 habían teloneado a Ian Gillan, y en septiembre participaron del festival Halley en Obras junto a varias bandas del rock argentino. Luego de esta extensa gira, la banda se metió en los estudios de grabación para grabar lo que en ese año sería su tercera placa, y llevaría por título Guerrero del arco iris.

Historia

1990: Segundo disco y lanzamiento al estrellato 

El 24 de abril aparece este disco, con éxitos como La leyenda del hada y el mago y Mujer amante, el primero se convirtió en un himno. El primer, tercer y sexto tema fueron estrenados el 2 de enero de 1988 con Carlos Périgo como líder de la banda en un concierto en el Teatro Fénix. El sexto tema, en un principio, se llamó Un nuevo camino, pero se rebautizó después bajo el título de Días duros. Fue disco de oro, y doble platino, al vender 500.000 unidades. Este es el primer disco con Adrián Barilari como cantante de la banda tras la salida de Saúl Blanch. En la portada se puede ver a una gitana sosteniendo una bola lumínica en sus manos, con los seis integrantes de la banda adentro. Fue grabado entre octubre de 1989 y febrero de 1990. Este disco, al igual que el anterior, posee 9 temas, 7 cantados y los dos temas grabados en su disco anterior. La presentación oficial de este disco fue el 14 de julio de 1990 en el estadio Obras, donde volvieron a tocar en agosto para telonear a Ian Gillan. En septiembre, la banda vuelve nuevamente a Obras para participar de la segunda edición del festival Halley en Obras junto a JAF, Alakrán, Kamikaze, Lethal y Alvacast, esta última de Uruguay, shows en Morón y San Bernardo en el medio. Días antes tocaron en La Cúpula de Temperley. El 23 de ese mes tocan por segunda vez en un estadio de fútbol. La sede elegida para realizar el recital fue el estadio Mario Alberto Kempes, antes llamado Chateau Carreras. Allí se realiza el Chateau Rock. Finalmente, el 13 de octubre tocan en el Teatro Pueyrredón, y el 20 de noviembre en Federación. Y para despedir el año, tocaron en Berazategui el 12 de diciembre y en el Predio Ferial de San Cristóbal el 23 de diciembre.

1991: Gran recorrido por la Argentina en un año glorioso 

Inician el año 1991 cargado de 120 shows por toda la Argentina. La gira siguió con tres shows en el estadio Atenas de La Plata, donde volverían a tocar 4 años después. Esos shows tuvieron lugar el 4, 5 y 6 de enero. En ese estadio habían tocado Los Redondos en 1988 y 1990 para las presentaciones del tercer y cuarto disco de estudio. Los días 11, 12 y 13 de enero parten con rumbo hacia Santa Rosa para dar tres conciertos en el Club All Boys. Volverían a esa provincia 10 años después. El 14 y 15 de enero dan dos shows en el sur de la Argentina, y tuvieron lugar en el estadio Juan Bautista Rocha y en el estadio de Huracán de Comodoro Rivadavia. Vuelven a Buenos Aires para brindar tres conciertos en Bahía Blanca y Tandil entre el 16 y el 18 de enero, mientras que el 19 y 20 hacen de la partida en el estadio de Chaco For Ever. Una semana después dan dos conciertos en el Club Tokio de Posadas, con fecha del 26 y 27 de enero. 

En febrero tocan por primera vez en Tucumán, con dos conciertos en el estadio de San Martín, el 2 y 3 de febrero para luego partir hasta Tres Arroyos para dar un concierto en el estadio de Huracán el 8 de febrero, tocando después en Chajarí para dar un concierto en la filial entrerriana de Vélez Sarsfield el 9 de febrero. Al día siguiente (10 de febrero), la banda debuta en el estadio de Racing de Olavarría, ciudad en la cual tocarían otra vez 16 años después. Seis días después tocan por primera vez en la Zona Oeste de Buenos Aires, dando un concierto en el estadio de San Miguel. Los días 17, 22, 23 y 24 de febrero dan 4 shows en Rosario, y tuvieron lugar en el Centro de Expresiones Contemporáneas y en el estadio de Newell's, donde Los Redondos tocarían el 19 de septiembre de 1992 para la presentación de La mosca y la sopa. 

En marzo vuelven otra vez a Entre Ríos para tocar en el Club 25 de Mayo de la ciudad de Victoria. El 8 y 9 de marzo, la banda toca por primera vez en Mendoza, dando dos recitales en el estadio Pacífico. Luego tocan en San Juan y Formosa el 15 y 16 de marzo, con shows en el estadio de Desamparados y el Anfiteatro de la Juventud. El 22 y 23 tocan dos veces en La Rockería de Banfield, donde volverían a tocar en julio del '95. A fines de ese mes tocan en el estadio de Sportivo Belgrano. 

El 5 de abril vuelven a la discoteca Halley, donde tocaron por última vez en noviembre de 1989 ya con Adrián Barilari como miembro de la banda. Cabe destacar la presentación de la banda en Obras los días 6 y 7 de abril, junto a bandas como Divididos e Illya Kuryaki and The Valderramas, entre otras, en el marco del Festival por los 6 años de la FM. Se los considera la banda más taquillera de la Argentina. El 10 de abril tocan en el Ocean Rock Festival junto a Escocia, Attaque 77 y Ratones Paranoicos. Se desarrolló en el estadio de Sarmiento de Junín. Entre el 12 y 14 de abril hacen tres shows en la discoteca Go! de Mar del Plata y uno en Joan's Discotheque, y el 19 la banda toca en La Rosa. El 20 de abril, la banda regresa otra vez a Santa Cruz, dando un concierto en el Polideportivo Municipal de Pico Truncado. Al día siguiente, la banda regresó a Bahía Blanca, tocando en el estadio de Olimpo. 5 días después tocan en el Predio Ferial de Exposiciones, y luego en Lobos, en un concierto que se desarrolló en la discoteca La Porteña. 

El 9 de mayo, la banda vuelve a tocar en el Teatro Pueyrredón, como aquel 13/10/1990 en la gira de este segundo disco, y el 10 vuelven a la discoteca Halley otra vez. El 11 y 12 de mayo, la banda toca en el estadio Salta Club, en dos funciones a lleno total, para luego tocar en el estadio Ruca Che el 18 y 19 de mayo, concluyendo por ahora su gira por el norte y sur de la Argentina. Vuelven a Buenos Aires sobre el final del mes para dar tres conciertos en Cemento, precisamente el 24, 25 y 26 de mayo, mientras que ya a fin de mes tocan en Quilmes. El concierto se desarrolló en el Salón Cervecero. 

El 1 y 2 de junio tocan en La Esquina del Sol, y luego tocan en el Parque Sarmiento el 7, 8 y 9 de junio, donde tocaron Los Redondos en el mismo mes, pero en 1990. El 14 de junio vuelven a Rosario, pero tocaron esta vez en el Teatro Broadway. El 15 y 16 de junio, la banda vuelve a tocar en el estadio de All Boys, ya con Adrián como cantante de la banda. El último concierto en Floresta fue el 29/12/1988 en la presentación del disco Rata Blanca, con Saúl Blanch como líder de la banda. El 17 de junio vuelven a Tucumán para tocar en el Club Floresta. Al día siguiente, la banda regresó a La Plata, pero esta vez tocaron en el estadio Polideportivo de Gimnasia, donde tocarían Los Piojos en 1997, 1998, 1999, 2001 y 2002 y La Renga en 1997, 2001 y 2003. Los días 21, 22 y 23 de junio tocaron en el Club Regatas de Corrientes, en el estadio de Guillermo Brown de Puerto Madryn y en el estadio Luis Maiolino de General Roca, y el 28, 29 y 30 de junio dan shows en el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora y en el Teatro Pueyrredón. 

El 1 y 2 de julio dan dos shows en la Biblioteca Popular de Olivos, y el día 5 de julio tocan en Santa Fe, con un concierto en el estadio de Rafaela. El 6 y 7 de julio vuelven a San Juan y Formosa, dando así dos shows en el estadio de San Martín y el estadio del Cincuentenario. El 9 y 10 de julio dieron dos conciertos en Mar del Plata. El primero tuvo lugar en el estadio de Aldosivi, y el segundo en el Teatro Tronador, donde tocaron Los Redondos justo un 9 de julio, pero de 1988. El 11, 12, 13 y 14 de julio dan 4 shows en el Rouge Pub de Flores, donde Divididos comenzó su carrera. El 18, 19, 20 y 21 de julio dan 4 shows en Mendoza: Tres en el estadio de Independiente Rivadavia y uno en el estadio de Godoy Cruz, y el 25 de julio, la banda vuelve a Buenos Aires, para tocar por primera vez en el estadio de Banfield. El 26 de julio vuelven a Entre Ríos, y el 27 y 28 tocan en Floresta nuevamente, pero esta vez en el Teatro Gran Rivadavia. El 31 de julio tocan por primera vez en Moreno, dando un concierto en el Club Defensores. 

El 1, 2, 3 y 4 de agosto tocan en Mercedes, Chivilcoy, Arrecifes y Chacabuco, para luego tocar en el Microestadio de Ferro el 5 de agosto. Allí tocaría Hermética en 1994, La Renga en 1994 y 1996 y Los Piojos en 1996. El 9 de agosto, la banda vuelve a tocar otra vez en el estadio Juan Bautista Rocha, mientras que el 11 y 12 de ese mes tocan dos veces en Tierra del Fuego: Río Grande y Ushuaia. Los dos conciertos tuvieron lugar en el Complejo CAP y la Plaza Cívica 12 de Octubre. El 16 de agosto regresaron al estadio de Huracán de Comodoro Rivadavia, y luego tocaron en Caleta Olivia y Trelew. Volvieron otra vez al noroeste argentino los días 23, 25, 28, 29 y 30 de agosto, dando conciertos en la Federación de Básquet de San Salvador de Jujuy, en el estadio Salta Club, en el estadio de Gimnasia y Esgrima, en el Club Olímpicos de La Banda y en New York City de San Miguel de Tucumán. 

La gira que realizaron por el país terminó en fines de agosto y principios de septiembre, con shows en Bogo's, Justiniano Posse, Flop Discotheque, el estadio General Paz Juniors, el estadio Mario Alberto Kempes, la Asociación Española, Pajas Blancas Center y el estadio de Talleres los días 31 de agosto, 1, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21 y 22 de septiembre, ya que luego se encerraron en los estudios para terminar de grabar el tercer disco.

Setlist 

 "La leyenda del hada y el mago"
 "Rompe el hechizo"
 "Días duros"
 "Mujer amante"
 "Haz tu jugada"
 "Por qué es tan difícil amar"
 "El último ataque"
 "Gente del sur"
 "El beso de la bruja"
 "El camino del sol"
 "Solo de Gustavo Rowek"
 "Aria en Sol de la suite #3"
 "Preludio obsesivo"
 "Otoño medieval"
 "Sólo para amarte"
 "La misma mujer"
 "Woman from Tokyo"
 "Smoke on the water"
 "Chico callejero"

Conciertos 
<center>

Curiosidades 

Rata Blanca es la primera banda de rock/heavy metal argentino en tocar en el Microestadio de Ferro. Le siguen La Renga y Los Piojos, quienes tocaron para presentar sus respectivos discos A donde me lleva la vida (23 de diciembre de 1994 y 5, 6 y 7 de julio de 1996) y 3er Arco (8 y 9 de noviembre de 1996).

Son la segunda banda en tocar en el estadio de All Boys, por detrás de V8. Le siguen Los Piojos, Manu Chao, Los Gardelitos, Ratones Paranoicos y otros más. Las únicas veces que la banda tocó ahí fueron en 1988 (29 de diciembre) y 1991 (15 y 16 de junio)

Es la segunda banda que tocó en La Rockería de Banfield, por detrás de V8. Repitieron el 15 de julio de 1995 con Mario Ian como cantante. Le siguieron Las Pelotas (16 de abril de 1994), La Renga (5 de agosto y 22 de diciembre de 1995), Los Piojos (26 de agosto y 2 de diciembre de 1995) y Malón (1 de diciembre de 1995)

Formación durante la gira 

 Adrián Barilari - Voz (1989-1993, 2000-Actualidad)
 Walter Giardino - Guitarra líder (1986-1997, 2000-Actualidad)
 Sergio Berdichevsky - Guitarra rítmica (1986-1997)
 Guillermo Sánchez - Bajo (1987-1997, 2000-2017)
 Hugo Bistolfi - Teclados (1989-1993, 2000-2010)
 Gustavo Rowek - Batería (1986-1997)

Véase también 

 Magos, espadas y rosas

Giras musicales de Rata Blanca
Giras musicales de 1990
Giras musicales de 1991